

Persone
Angelo Mercati (1870-1955) – ecclesiastico e archivista italiano, fratello di Giovanni e Silvio Giuseppe
Carlo Mercati (1976) – canoista italiano
Cristoforo Mercati (1908-1977) – scrittore, pittore e poeta italiano
Giovanni Mercati (1866-1957) – cardinale italiano, fratello di Angelo e Silvio Giuseppe
Giovanni Battista Mercati (1591-1645 circa) – incisore e pittore italiano
Michele Mercati (1541-1593) – medico e botanico italiano
Silvio Giuseppe Mercati (1877-1963) – bizantinista italiano, fratello di Angelo e Giovanni

Altro
plurale di mercato
plurale di mercato finanziario